Василёво — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Пудегское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Пудегский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 43 км, до центра муниципального образования Стризнево по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Филино, Янгосарь, Щетниково.

В деревне родился Герой Социалистического Труда Феликс Васильевич Овсянников (1928—2002), слесарь-наладчик Ленинградского конденсаторного завода «Кулон».

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района